Anisosciadium chrysanthum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Josef Franz Freyn och Paul Ernst Emil Sintenis, och fick sitt nu gällande namn av Sophia G. Tamamschjan. Anisosciadium chrysanthum ingår i släktet Anisosciadium och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten A. c. davisii.

Källor 

Flockblommiga växter
chrysanthum